Кратер Линда (), не путать с кратером Линда на Венере, — маленький ударный кратер в западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны. Название дано по испанскому женскому имени и утверждено Международным астрономическим союзом в 1979 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются маленький кратер Гастон на западе-северо-западе; маленький кратер  Борис на юге-юго-западе и небольшой кратер Делиль на юго-западе. На западе от кратера находится уступ Бориса; на востоке находится борозда Делиля; на юге-юго-востоке — борозда Диофанта.. 

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 1,1 км, глубина 0,13 км.

Кратер имеет циркулярную чашеобразную форму без приметных структур.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки окрестностей кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17
 Кратер Линда на карте LAC-39.
 Селенологическая карта окрестностей кратера
 Топографическая карта окрестностей кратера
 Фотопографическая карта окрестностей кратера
 Кратер Линда на карте LM39
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны